Melanipa o Melanipe (del griego antiguo Μελανίππη) – que literalmente significa «yegua negra» – es el nombre de varios personajes de la mitología griega, todos ellos femeninos.

 Melanipa es la hija del centauro Quirón y la ninfa Cariclo, también llamada Hippe («yegua» en griego antiguo).
 Melanipa es la mujer de Hípotes, que era hijo de Mimas y este a su vez hijo de Eolo Helénida.
 Melanipa, también llamada Arne, hija de Eolo Hipótada y madre de los gemelos Eolo y Beoto.
 Melanipa es una de las hijas de Eneo, rey de Pleurón y Calidón, y de Altea.
 Melanipa es una de las amazonas, hermana de Antíope, Pentesilea e Hipólita.
 Melanipa es una ninfa que casó con Itono, hijo de Anfictión.
 Melanipa fue la esposa de Calcodonte o Calcodón según cuenta Tzetzes.